White Oak kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
White Oak (Maryland)
White Oak (North Carolina)
White Oak (Ohio)
White Oak (Pennsylvania)
White Oak (Texas)